Brecht steht für:
 Brecht (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brecht (Filmbiografie), Filmbiografie über Bertolt Brecht
 Brecht Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Brecht ist der Name folgender Orte:
 Brecht (Eifel), Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Brecht (Belgien), Gemeinde in Flandern

Siehe auch:
 Precht